Spinning ou Spinnin' peut désigner :
 Spinnin', une chanson de  présente sur l'album  sorti en 1990 ;
 Spinning, une chanson de  présente sur l'album  sorti en 1979 ;
 Spinning, une chanson de  présente sur l'album  sorti en 2008 ;
 Spinning, une chanson de  présente sur l'album  sorti en 2009 ;
 , une bande dessinée de Tillie Walden sortie en 2018.